Elliston ist der Name mehrerer

Orte:
 Elliston (Neufundland und Labrador)
 Elliston (Australien)

in den Vereinigten Staaten:
 Elliston (Indiana), im Greene County
 Elliston (Grant County, Kentucky)
 Elliston (Madison County, Kentucky)
 Elliston (Montana), im Powell County
 Elliston (Ohio), im Ottawa County
 Elliston (Virginia), im Montgomery County

Personen:
 Robert William Elliston (1774–1831), englischer Schauspieler und Theatermanager

Sonstiges:
 Elliston Council, lokales Verwaltungsgebiet (LGA) im australischen Bundesstaat South Australia

im NRHP gelistete Objekte:
 Elliston (Sunol), in Sunol, Kalifornien, ID-Nr. 85001327
 Joseph Elliston House, in Brentwood, Tennessee, ID-Nr. 88000291